Příjmení Eaton nosí více významných osobností:

 Ashton Eaton (* 1988) – americký atlet
 Brianne Theisenová-Eatonová (* 1988) – kanadská atletka
 George Eaton (* 1945) – kanadský jezdec Formule 1
 Cleveland Eaton (1939–2020) – americký jazzový basista

Externí odkazy